Affichage tête haute peut désigner :
 au poker, affichage tête haute, un outil permettant d'obtenir des informations sur les autres joueurs présents sur une table ainsi que sur son propre jeu ;
 dans les jeux vidéo, affichage tête haute, un ensemble d'informations affichées en périphérie du centre de l'écran et renseignant le joueur sur son personnage ou son environnement ;
 en aviation militaire, affichage tête haute, un dispositif permettant à un pilote de surveiller son environnement en même temps que des informations fournies par ses instruments de bord.